est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide pimélique ou acide heptanedioïque, numéro CAS 
 malonate de diéthyle ou propanedioate de diéthyle, numéro CAS